Gibus est le patronyme des créateurs du chapeau claque, Antoine Gibus et Gabriel Gibus.
 Un gibus ou chapeau claque est un couvre-chef.
 Le Gibus, une salle  de concert rock à Paris, rue du Faubourg-du-Temple.
 Le lac Gibus est un lac situé au Québec.
 Gibus est le nom de l'ancien réseau de transport en commun des communes de Givors, Grigny et Ternay dans le Rhône.
 Le nœud de Gibus, utilisé en technique spéléologique.
 Les frères Gibus, Tigibus et Grangibus, personnages de La Guerre des boutons.
 Gibus est le pseudonyme utilisé par l'acteur français Damien Jouillerot pour ses activités de dessinateur.

Nom de vêtement dérivé d'un anthroponyme